Madsen är ett danskt efternamn (ursprungligen ett patronymikon), som burits av bland andra:

 Alfred Madsen (1888–1962), norsk fackföreningsman och politiker
 Andreas Peter Madsen (1822–1911), dansk målare och arkeolog
 Bengt Madsen (1942–2021), svensk fotbollsledare
 Carl F. Madsen (1862–1944), dansk fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 Frank Madsen (född 1962), dansk serieskapare
 Frederik Madsen (född 1998), dansk tävlingscyklist
 Gerda Madsen (1902–1985), dansk skådespelare
 Gitte Madsen (född 1969), dansk handbollsspelare
 Harald Madsen (1890–1949), dansk skådespelare och revyaktör
 Herman Madsen (1844–1917), dansk militär
 Holger Madsen (1848–1943), dansk skådespelare och regissör
 Ib Madsen (född 1942), dansk matematiker
 Jens-Erik Madsen (född 1981), dansk tävlingscyklist
 Jeff Madsen (född 1985), amerikansk pokerspelare
 Jimmi Madsen (född 1969), dansk tävlingscyklist
 Karl Madsen (1855–1938), dansk konstnär, konsthistoriker och museiman
 Katrine Madsen (född 1972), dansk jazzsångerska och låtskrivare
 Lars Møller Madsen (född 1981), dansk handbollsspelare
 Mark Madsen (född 1984), dansk brottare och MMA-utövare
 Mette Madsen (1924–2015), dansk politiker, författare och diktare
 Michael Madsen (född 1957), amerikansk skådespelare och poet
 Mogens Madsen (1527–1611), dansk (skånsk) historiker och superintendent
 Morten Madsen (född 1987), dansk ishockeyspelare
 Nanna Koerstz Madsen (född 1994), dansk golfspelare
 Osa Massen (19914–2006), dansk-amerikansk skådespelare
 Peder Madsen (1843–1911), dansk biskop
 Peder Madsen (1851–1941), dansk kreditföreningsdirektör och politiker
 Peter Madsen – flera personer
 Peter Madsen (brottsling)(född 1971), dansk ubåtskonstruktör och mördare
 Peter Madsen (fotbollsspelare) (född 1978)
 Peter Madsen (litteraturvetare) (född 1944), dansk litteraturvetare
 Peter Madsen (serieskapare)  (född 1958), dansk serieskapare och filmregissör
 Søren Madsen (född 19976), dansk roddare
 Svend Åge Madsen (född 1939), dansk författare och dramatiker
 Theodor Madsen (författare) (1858–1935), norsk författare
 Thorvald Madsen (1870–1957), dansk läkare och bakteriolog
 Victor Madsen (geolog) (1865–1947), dansk geolog
 Viggo Madsen (målare) (1885–1954), dansk målare och tecknare
 Vigo Madsen (1889–1979), dansk gymnast
 Virginia Madsen (född 1961), amerikansk skådespelare

Se även 
 Madsén

Danska efternamn